El título en inglés «The Journey» (‘el viaje’) se puede referir a varias obras artísticas diferentes:
 The Journey (1959), titulada en español Rojo atardecer, película dramática estadounidense protagonizada por Deborah Kerr, Yul Brynner y Jason Robards;
 The Journey (2004), DVD con música en directo del grupo finlandés Battlelore;
 The Journey (2008), Radio Ficticia del videojuego Grand Theft Auto IV
 «The Journey» (2009), sencillo de la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, extraído de su álbum No Baggage;
 The Journey (2011), álbum del rapero estadounidense T.I.;
 The Journey (2012), álbum debut de la banda argentina BlindSide Symphony;
 The Journey (2014), EP debut de la cantante y actriz Jamie Lynn Spears; o
 The Journey (2016), película británica pendiente de estreno, dirigida por Nick Hamm y escrita por Colin Bateman.